"Campolongo" pode ser:
 Campolongo, bairro na cidade de Pontevedra em Espanha
 Campolongo Maggiore, comuna italiana do Vêneto
 Campolongo al Torre, comuna italiana do Friuli-Venezia Giulia
 Campolongo sul Brenta, comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos